Melchior – imię męskie
 Melchior – planetoida o numerze katalogowym 3235
 melchior – stop miedzi z niklem, cynkiem i żelazem
 Melchior – letnia stacja polarna należąca do Argentyny

Zobacz też 

 Kacper, Melchior i Baltazar (Trzej Królowie, Trzej Mędrcy, Trzej Magowie) – postacie z Nowego Testamentu